Kaltzone bezeichnet:

 einen Teil einer Wettererscheinung, siehe Kaltfront
 eine Klimazone, siehe Kalte Zone
 ein Konstruktionsprinzip von Fritteusen, siehe Kaltzonenprinzip